Arcan ist der Familienname folgender Personen:

 Atilla Arcan (1945–2015), türkischer Komiker und Schauspieler
 Nelly Arcan (eigentlich Isabelle Fortier; 1973–2009), kanadische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Arkan
 Arcand